Чха () — корейське прізвище.
 Чха Бом Ґин — південнокорейський футболіст та тренер.
 Чха Ду Рі — південнокорейський футболіст.
 Чха Є Рьон — південнокорейська акторка.
 Чха Мін Гю — південнокорейський ковзаняр.
 Чха Тон Мін — південнокорейський тхеквондист.
 Чха Чжон Хьок — північнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища